Klančnik ist der Familienname folgender Personen:

 Alojz Klančnik (* 1912), jugoslawischer Skilangläufer
 Karel Klančnik (1917–2009), jugoslawischer Skispringer
 Tomaž Klančnik (* 1982), slowenischer Fußballschiedsrichterassistent